Le sens premier du mot saint recouvre un concept religieux. Quand il désigne juste une personne, il faut un s minuscule : l'apôtre saint Paul, l'abbé saint Bernard de Clairvaux, l'Évangile selon saint Luc...

Parmi les autres acceptions, en général dérivées, on retrouve :

Localités 
« Saint » et « Sainte », orthographiés avec un S majuscule, débutent les noms d'un grand nombre de localités dans les pays francophones ou anglophones. Il faut aussi un trait d'union obligatoire entre les mots qui composent ces noms de lieux : Saint-Tropez, Saint-Amand-les-Eaux, etc
. Au Québec, on dénombre près de 500 municipalité.

Divers mots 
Des substantifs issus de nom de villes ou de lieux, tels que les fromages saint-nectaire, saint-marcellin ou saint-paulin, les vins de saint-émilion ou de saint-estèphe, les militaires saint-cyriens (s minuscule) ;
Des substantifs issus de nom de saints, tels que le chien saint-bernard, les gâteaux saint-honoré et saint-michel, l'outil de cordonnier saint-crépin, la poire saint-germain, le poisson saint-pierre ;
Des substantifs ayant trait directement à la religion (plutôt catholique) tels que , Saint-Siège, , Sainte Famille, Saint Calice, Sainte Lance, Saintes Écritures ;
Des substantifs ayant trait à des saints inexistants tels que saint-glinglin, sainte-nitouche, saint-frusquin.

Sur ce dernier point, on trouvera des centaines d'autres exemples dans l'ouvrage de Jacques E. Merceron, Dictionnaire des saints imaginaires et facétieux, Paris, Seuil, 2002.

Patronyme 

 Ellen Saint (1983-), actrice pornographique tchèque ;
 Eva Marie Saint (1924-), actrice américaine ;
 Gérard Saint (1935-1960), coureur cycliste français ;
 Lucien Saint (1867-1938), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Silvia Saint (1976-), actrice pornographique tchèque ;
 Nombre de personnages célèbres ont, à l'instar des villes, des noms commençant par « Saint » tels que le compositeur Camille Saint-Saëns, les écrivains Saint-Simon, Saint-Just, Michel de Saint Pierre, etc.

Cinéma 

Saint : un film d'horreur néerlandais réalisé par Dick Maas en 2010.

Informatique 
Saint est aussi un émulateur de l'Atari ST ;
  est un analyseur de vulnérabilités ;
 NetSAINT est l'ancien nom du logiciel de supervision Nagios.

Militaire 
 SAINT (Satellite Interceptor) est un programme militaire américain  de l'ARPA lancé en 1958 afin de disposer d'armes anti-satellites.

Références

Lien externe 
 
Abréviation
Patronyme normand
Patronyme picard